Rysselberghe ist der Name von 

 Maria van Rysselberghe (1866–1959), belgische Schriftstellerin
 Théo van Rysselberghe (1862–1926), belgischer Maler, Mann von Maria